

Personnalités 

 Émile Gourvil (1845-1899), homme politique français, député du Finistère ;
 Francis Gourvil, dit Fanch Gourvil (1889-1984), écrivain breton ;
 Olivier Gourvil (né en 1952), artiste contemporain français.